Edenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Edenborn (* 1975), schwedischer Musicaldarsteller
 William C. Edenborn (1848–1926), US-amerikanischer Erfinder, Stahlindustrieller und Eisenbahnmagnat